L'Internationaler Raiffeisen Grand Prix 2000 è stato un torneo di tennis giocato sulla terra rossa. È stata la 20ª edizione dell'International Raiffeisen Grand Prix, che fa parte della categoria International Series nell'ambito dell'ATP Tour 2000. Si è giocato a St. Pölten in Austria, dal 21 al 28 maggio 2000.

Campioni

Singolare 

 Andrei Pavel ha battuto in finale  Andrew Ilie 7-5, 3-6, 6-2

Doppio 

 Mahesh Bhupathi /  Andrew Kratzmann hanno battuto in finale  Andrea Gaudenzi /  Diego Nargiso 7-6(10) 6-7(2) 6-4

Collegamenti esterni 
 

International Raiffeisen Grand Prix 2000
ATP Tour 2000